Straße der Skulpturen steht für:

 Straße der Skulpturen (St. Wendel)
 Fränkische Straße der Skulpturen
Siehe auch:
 Skulpturenweg